Okręty US Navy o nazwie USS  "Courier":
 Pierwszy  był okrętem magazynowym. Zakupiony 7 września 1861.
 Drugi  był promem. Wcześniej nosił nazwę "Hope". Pełnił rolę okrętu pomocniczego w Charleston Navy Yard w latach 1912-18.
 Trzeci  był przybrzeżnym trałowcem. Służył w 1. Dystrykcie Morskim w latach 1941-47.
 Czwarty USNS "Courier" (T-AK-5019) był okrętem zaopatrzeniowym. Zwodowany w 1962, złomowany w 2008.

Courier